EDMA steht für:
 3,4-Ethylendioxy-N-Methylamphetamin, entaktogene psychoaktive Substanz aus der Gruppe der Phenylethylamine
 Encyclopédie Du Monde Actuel, französischsprachige Schweizer Enzyklopädie
 Flugplatz Augsburg (ICAO-Code), deutscher Flughafen
 Flugplatz Augsburg-Haunstetten (ICAO-Code), ehemaliger deutscher Flughafen

Edma steht für:
 Edma (Russland), Ort im Distrikt Ustyansky, Oblast Archangelsk, Föderationskreis Nordwestrussland, Russland

Abkürzung